Российская Википедия может означать:

 Русская Википедия — раздел энциклопедии Википедия, который больше всего популярен на территории России
 Российские Википедии — разделы Википедии на языках России, см. также проект «Малые разделы Википедии на языках России»